Чорар отар − бывший ауховский хутор в Новолакском районе Дагестана.

География 
Хутор находился на севере от села Новолакское.

История 
Чорар отар был основан чеченцем-аккинцем Чораром. С чеченского переводится, как хутор Чоры.

Примечания 

Новолакский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана